

Musica 
 Endo – gruppo musicale statunitense formatosi nel 1995 a Miami, Florida

Persone 
 Akihiro Endō (1975) – calciatore giapponese
 Aya Endō (1980) – doppiatrice giapponese
 Hiroki Endo (1970) – fumettista giapponese
 Hiromi Endo (1993) – judoka giapponese
 Jun Endō (2000) – calciatrice giapponese
 Keita Endō (1997) – calciatore giapponese
 Kōji Endō (1964) – compositore giapponese 
 Mana Endō (1971) – tennista giapponese
 Nic Endo (1976) – musicista statunitense
 Shō Endō (1990) – sciatore freestyle giapponese
 Shūsaku Endō (1923-1996) – scrittore giapponese
 Tatsuya Endo (1980) – fumettista giapponese 
 Tsubasa Endō (1993) – calciatore giapponese
 Wataru Endō (1993) – calciatore giapponese
 Yasuhito Endō (1980) – calciatore giapponese
 Yasushi Endō (1988) – calciatore giapponese
 Yukio Endō (1937-2009) – ginnasta giapponese